Le festival international de géographie 2014 est la  du festival international de géographie qui s'est déroulée du 3 au  à Saint-Dié-des-Vosges en France.

Les territoires mis en  lumière sont les Îles Britanniques et le thème est « Habiter la terre ». Présidée par Philippe Descola, le grand témoin en est Dominique Schnapper et les conseillers scientifiques du festival sont Béatrice Collignon et Philippe Pelletier.

Palmarès 
Le palmarès 2014 est le suivant : 
 Anne Buttimer reçoit le Prix Vautrin-Lud ;
 Laurent Mauvignier reçoit le Prix Amerigo-Vespucci pour Autour du monde ;
 Antoine de Baecque reçoit le Prix Ptolémée de géographie pour La Traversée des Alpes.

Références

Liens externes 

 

 Programme du festival

2014
Octobre 2014 en France